Justice ("giustizia" nelle lingue francese ed inglese) può riferirsi a:

Cinema
 Justice – film del 1910 prodotto dalla Nestor Film Company
 Justice – film del 1914 diretto da Frank Wilson
 Justice – film del 1917 diretto da Maurice Elvey
 Justice – film del 1999 diretto da Jack Ersgard
 Justice – film del 2003 diretto da Evan Oppenheimer
 Justice – film del 2004 diretto da Jeanne-Marie Almonor e John Shulman
 Justice – film del 2009 diretto da Nicolas Harrington
 Justice – film del 2017 diretto da Richard Gabai

Fumetto
 Justice – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Vance Astrovik – noto anche come Marvel Boy, è il primo Justice
 Josiah al hajj Saddiq è il secondo Justice.
 Justice – personaggio del New Universe della Marvel
 Justice – fumetto della DC Comics realizzato da Alex Ross e Jim Kruger

Geografia
Stati Uniti d'America
 Justice – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Justice – census-designated place della Contea di Rogers, Oklahoma

Musica
 Justice – gruppo musicale electro francese
 Justice – gruppo musicale thrash metal tedesco
 Justice – singolo di Paul Haig del 1983
 Justice – album del 2010 dei Molly Hatchet
 Justice – album del 2011 dei Rev Theory
 Justice – singolo del 2011 dei Rev Theory
 Justice – album di Justin Bieber del 2021

Televisione

Telefilm
 Justice – telefilm statunitense del 1999 diretto da Jack Ersgard
 Justice – telefilm canadese del 1999 diretto da Richard J. Lewis

Serie TV
 Justice – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1954 al 1956
 Justice – serie televisiva britannica trasmessa dal 1971 al 1974
 Justice – serie televisiva francese di Gérard Marx del 1999
 Justice - Nel nome della legge (Justice) – serie televisiva del 2006
 Justice – serie televisiva emiratina del 2017
Il giudizio (Justice) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation

Persone
 Justice – ex calciatore equatoguineano 
 Bill Justice – animatore e ingegnere statunitense 
 James Robertson Justice – attore britannico
 Jim Justice – politico e imprenditore statunitense
 Kodi Justice – cestista statunitense
 Victoria Justice – cantante ed attrice statunitense
 Winston Justice – giocatore di football americano statunitense